Per Epea si può intendere:
 Epea, antico nome della città di Soli (Cipro)
 EPEA – acronimo di European Prison Education Association, un'associazione comunitaria europea che riunisce gli educatori che operano negli istituti penitenziari
 Epea – azienda del gruppo Montedison